WSL steht für:
 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
 FA Women’s Super League, britische Frauenfußballliga
 Weltbund zum Schutz des Lebens, eine internationale Nichtregierungs-Organisation
 Wert eines statistischen Lebens, siehe Wert eines Menschenlebens
 White Star Line, Name zweier britischer Reedereien
 Windows-Subsystem für Linux, Kompatibilitätsschicht zum Ausführen von Linux-Konsolenanwendungen auf dem Betriebssystem Windows von Microsoft
 World Surf League, Vereinigung von Surfern und der Ausrichter der Weltmeisterschaften
 Wrestling Superstars Live!, ehemalige US-amerikanische Wrestling-Promotion

wsl steht für:
 wahrscheinlich

Abkürzung